Kliny ou Klíny est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kliny, dans le powiat de Kępno ;
 du village de Kliny, dans le powiat de Poznań.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Kliny, dans le powiat de Kutno ;
 du village de Kliny, dans le powiat d'Opoczno.

 dans la voïvodie de Lublin :
 du village de Kliny.

 du village de Klíny.